Бурги ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Ронкаль. Занимает площадь 64,6 км². Население — 236 человек (на 2004 год).

Население

Примечания 

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры